Campagnol aquatique est un nom qui peut faire référence à plusieurs espèces de campagnols qui vivent près des cours d'eau :

 Arvicola sapidus, le campagnol amphibie
 Arvicola amphibius (syn. Arvicola terrestris), le campagnol terrestre ou campagnol nageur

Notes et références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Cricetidae 
Nom de rongeur ambigu